Prospero Colonna (1410-1463) (1410-1463), cardenal italià
 Prospero Colonna (condottiero) (1452-1523), condottiero italià
 Prospero Colonna (1674-1743) (1674-1743), cardenal italià
 Prospero Colonna di Sciarra (1707-1765), cardenal italià